Bonifacio Radicati – vescovo italiano
 Corrado Radicati – vescovo italiano
 Alberto Radicati di Passerano – filosofo italiano
 Luigi Arialdo Radicati di Brozolo – fisico teorico italiano
 Teresa Bertinotti-Radicati – soprano italiano